Elida steht für

 Elida (Schiff), ein deutsches Missionsschiff 
 ehemaliger Name des Raddampfers Pillnitz, siehe Pillnitz (Schiff, 1886)
Hurrikan Elida siehe Pazifische Hurrikansaison 2008 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elida (New Mexico)
 Elida (Ohio)